Cet article présente une liste des films produits en Union soviétique en 1944.

1944

Voir aussi

Liens externes 
 liste des films soviétiques sortis en 1944 sur IMDB 

1944
1944 en Union soviétique